Поспо́льство (западнорус. ) — общественная группа городского и сельского населения феодального периода (и позднее) в Великом княжестве Литовском, Русском и Жемойтском, Польско-литовской республике и Малороссии: ремесленники среднего достатка и небогатые торговцы чем-либо, простой еврейский люд. 

Поспольство было одной из трёх групп, кроме городской бедноты (плебса) и патрициата — городского бюргерства (городских граждан), представителей купеческой знати, чиновничества магистратов на территориях Малой и Великой Польши, Польской и Литовской Руси. 

Поспольство (содружество) как социальная группа, проживавшая в городах и сёлах, и состоящая, в средние века, из ремесленников, мелких торговцев и лавочников имела городские права, но патрициат не позволял ему занимать выборные и наказные должности в городах и сёлах. Поспольство боролось за влияние в городских и сельских советах (радах) и в XV — XVI столетиях получило представительство в некоторых польских, литовских и малороссийских городах и сёлах. Позже данная социальная группа составила буржуазию. 

Поспольство создавало свои особые организации, так называемые цеха (гильдии), объединяющие специалистов определенных профессий, а в другом источнике указано что поспольство в Малой России не относилось к цеховым и братчикам. В левобережной Малороссии бурмистры, радцы и лавники выбирались из среды поспольства.

После восстания (бунта) Б. Хмельницкого против правительства в Польско-литовской республике, изменились формы политического существовании Малой России и малорусский народ распался на две группы — казачество и поспольство. Так П. А. Кулиш писал: «Всякому свое: казакам — сабля, вам — безмен да весы, а поспольству — плуг да борона.»

По договору Б. Хмельницкого с царем Алексеем Михайловичем на прежнем основании в Малой России после Переяславской рады были также оставлены для судопроизводства суд особый у поспольства и суд общий для казаков и посполитых.

В городе Стародуб в 1708 году «шведы и кравцы и все поспольство» убили до 50 евреев.

См. также 
 Шляхетство

Примечания

Литература 
 
 
 История городов и сёл УССР. Главная редакция Украинской советской энциклопедии. Киев, 1978.
 Богдан Снох, Словарь польской истории от прадедов до 1795 года, изд. 1995, стр. 92 (Bogdan Snoch Szkolny słownik historii Polski od pradziejów do roku 1795, wyd. 1995, s. 92)

Социальные группы
История Польши
История Украины с XIV века по 1795 год
Войско Запорожское